Het ATP-toernooi van Londen 2009 (met de officiële naam AEGON Championships 2009) werd gespeeld van 8 juni tot 14 juni 2009. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen. De Brit Andy Murray won het toernooi van de Amerikaan James Blake met 7-5 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste 8 geplaatste spelers kregen een bye naar de tweede ronde. Tussen haakjes staat welke ronde de speler heeft behaald.

Prijzengeld en ATP-punten

Wildcards 
  Grigor Dimitrov
  Sébastien Grosjean
  Josh Goodall
  James Ward
  Marcos Baghdatis

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen